Патрик Грёцки (; род. 4 июля 1989 года, Пфорцхайм) — немецкий гандболист, выступает за немецкий клуб «Райн-Неккар Лёвен» и сборную Германии на позиции правого крайнего.

Карьера

Клубная 
Патрик Грёцки воспитанник клуба Пфорцхайм/Ойтлинген. В 2007 году Патрик Грёцки заключил первый профессиональный контракт с клубой Рейн-Неккар Лёвен, где продолжает выступать.

В сборной 
В сборной Германии Патрик Грёцки сыграл 143 матча и забил 366 мячей. Грётцки не сыграл на чемпионате Европы по гандболу 2016 из-з-а травмы. Играл на молодёжном чемпионате мира в 2009 году. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года.

Награды 
 Чемпион Германии: 2016, 2017
 Чемпион мира по гандболу среди молодёжи: 2009
 Бронзовый призёр летних Олимпийских игр: 2016

Статистика 
Данные по сезону 2018/19 Патрика Грёцки указано на 11.6.2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Райн Лёвен»
 Профиль на сайте ЕГФ 

Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы Германии по гандболу
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»